TGI steht als Abkürzung für:

 Technische Glaswerke Ilmenau, deutscher Glashersteller
 TGI Friday’s, US-amerikanische Restaurantkette
 Thai-German Institute, Bangkok

 Tribunal de Grande Instance, ein Zivilgericht der ersten Instanz in Frankreich

Abkürzung